Las Cruces puede referirse a:

Localidades

Chile 
Las Cruces: ubicada en la región de Valparaíso.

Colombia 
Las Cruces: barrio de la ciudad de Bogotá.

España 
Las Cruces: ubicada en la provincia de Asturias.
Villanueva de las Cruces:  ubicada en la provincia de Huelva.

Estados Unidos 
Las Cruces: ubicada en el estado de California.
Las Cruces: ubicada en el estado de Nuevo México.

Guatemala 
Las Cruces: ubicada en el departamento de Petén.

México 
Las Cruces: ubicada en el estado de Chihuahua.
Las Cruces: ubicada en el estado de Durango.
Las Cruces: ubicada en el estado de Guerrero.
Las Cruces: ubicada en el estado de Yucatán.
Prisión
Las Cruces: prisión en la ciudad de Acapulco.

Panamá 
Las Cruces: ubicada en la provincia de Los Santos.

Venezuela 
Las Cruces: ubicada en el estado de Falcón.
Las Cruces: ubicada en el estado de Zulia.

Sitios de interés 
Paraje de Las Cruces, en la localidad de Villena, provincia de Alicante, España.
Dolmen del Prado de las Cruces, en la provincia de Ávila, España.

Otras acepciones 
Batalla del Monte de las Cruces, una batalla acaecida entre México y el Imperio Español en 1810.
La Fiesta de las Cruces, también conocida como Cruz de Mayo.
Las cruces sobre el agua, una novela del escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara.
Jardín Botánico Wilson y Estación Biológica Las Cruces, un jardín botánico ubicado en la provincia de Puntarenas, Costa Rica.
Las Cruces del Mar, un proyecto ecológico en España.